Łomsk ist der sorbische Name folgender Orte:

 Lomske in der Gemeinde Neschwitz, Landkreis Bautzen, siehe Lomske (Neschwitz)
 Lomske in der Gemeinde Radibor, Landkreis Bautzen, siehe Lomske (Radibor)